Пик Арлас ( или ) — гора в Пиренеях, на границе Франции и Испании. На вершине установлен  металлический домик с гравюрой. С вершины видны многие горы Страны Басков, включая Картчилу, Очогорриганью, и Орхи, а также пик Ани и Сум Куи.

Расположение 

Пик Арлас расположен на испанско-французской границе, между департаментом Атлантические Пиренеи () и Наваррой, в километре от перевала Пьер Сен-Мартен.

Гора замыкает ущелье Барету. Благодаря его изолированности и правильной форме, Арлас можно увидеть прямо из По или Олорона.

Маршруты 

Восхождение на Арлас не представляет особых трудностей и совершается преимущественно с перевала Пьер Сен-Мартен. При этом можно пользоваться французской картой IGN Top 25 n°1547 OT Ossau-Vallée d'Aspe.

Фотогалерея

Ссылки 
 Маршрут восхождения на Кабалирос (по-французски)

Горы Франции
Горные вершины Испании
Пиренеи
География департамента Атлантические Пиренеи
География Наварры